Iparcsarnok (Budapest)
 Iparcsarnok (Szeged)

Más:
 Ipari csarnok